La famille Vieri (ou Veri) fut une famille noble de Venise.
 Christian Vieri, footballeur italien né en 1973 ;
 Lido Vieri, footballeur italien né en 1939.